Pločice (Konavle), naselje u općini Konavle
 Pločice (Stambedar), dvije hridi kod Stambedra
 Pločica Vela
 Pločica Mala